Мадм — топоним

 Мадм — посёлок в Таджикистане.
 Мадм — река в Таджикистане.